Ґвенллех (зі Старшої Мови - Ріка Білих Каменів) - вигадана гірська ріка із циклу «Відьмак», яка вперше згадується у третій книзі під назвою «Кров ельфів». Бере початок у гірському масиві Сині гори, впадає у ріку Буйну.

Протікає Ґвенллех на территорії Каедвену (Кедвену) та є природною перешкодою на шляху до відьмачої школи Вовка, що розташована у Каер-Морхені, напівзруйнованому замку в горах. Однак у верхів‘ї ріка нагадує скоріше невеликий струмок, тож перебратись на інший берег там не складає проблеми. Нижче за течією розташовані рідкісні селища. 

Окрім серії книг «Відьмак» Ріка Білих Каменів зустрічається у грі «Відьмак 3: Дикий Гін».

Вигадані місця